

Cinema e Tv
Hungry Eyes – film muto del 1918 diretto da Rupert Julian
Hungry Eyes – episodio del 2008 della serie tv Degrassi: The Next Generation

Letteratura
Hungry Eyes, romanzo di Barry Hoffman del 1997

Musica
Hungry Eyes, canzone di Merle Haggard del 1969
Hungry Eyes, canzone dei Sad Café del 1977, dall'album "Fanx Ta-Ra"
Hungry Eyes, canzone di Sheena Easton del 1984, dall'album "Private Heaven"
Hungry Eyes, canzone di Eric Carmen del 1987, dalla colonna sonora di "Dirty Dancing"
Hungry Eyes, EP di Julia Richardson del 2007